Абдюшев — татаро-башкирская фамилия.

Известные носители 
 Абдюшев, Нияз (род. 1954) — российский бас-гитарист.
 Абдюшев, Хабибулла Бахтигареевич (1920—1998) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.